Guerra do Camboja ou conflito cambojano pode se referir a:

Guerra Civil Cambojana (1967–1975), que opôs o Khmer Vermelho e depois a Frente Unida Nacional do Kampuchea ao Reino do Camboja e depois à República Khmer.
Guerra do Camboja (1979–1989), ocupação vietmanita do Camboja entre 1979–1989.
Guerra Civil Cambojana (1979–1998), guerra civil entre distintas facções cambojanas iniciada após a invasão vietnamita do Camboja.